Гамзиград може бити:
Гамзиград, археолошко налазиште близу Зајечара, Србија
Гамзиград (Зајечар), насеље града Зајечара, Србија
Гамзиград (емисија), документарни телевизијски есеј редитеља Слободана Ж. Јовановића